Andrés Alfonso Pachón Arbeláez (Cali, 27 de junio de 1977) es un periodista colombiano cuyos reportajes han sido publicados en algunas de las más destacadas revistas de Iberoamérica, entre ellas Relatto.com, Gatopardo, Rolling Stone (América Latina), Esquire, Loft, Don Juan y Bocas (de Colombia), así como también en Vanity Fair e Interviú (de España).

Biografía 
En el año 2003 Andrés Pachón ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (el más destacado de Colombia) por su reportaje El último vuelo del Halcón Thyben, la historia de un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial que salvó la vida de 39.000 refugiados en el penúltimo día de ese conflicto, luego de lo cual se radicó en Colombia. La historia fue publicada originalmente en la revista Gatopardo y hace parte de la antología Las Mejores Crónicas de Gatopardo, libro publicado en el año 2006 por el sello Debate, de la editorial Random House. 

En el 2012 fue nominado al Premio Nacional de Periodismo CPB -que otorga el Círculo de Periodistas de Bogotá-, por su libro El Suplantador. La Historia Real del Estafador Colombiano Más Buscado en el Mundo (Debate, 2011), el cual narra la vida criminal de Juan Carlos Guzmán Betancur (también escrito como Betancourt) y de los policías que lo persiguieron por varios países a lo largo de los años. El Suplantador fue el cuarto libro más vendido en Colombia en la categoría de No Ficción durante su primera semana en el mercado, en julio de 2011.

Aunque Andrés Pachón ha dicho que no se considera biógrafo de Juan Carlos Guzmán Betancur, durante los años 2005 y 2013 su actividad periodística estuvo volcada en buena medida a investigar la vida de este, y en junio de 2014 publicó bajo el sello Grijalbo, de la editorial Penguin Random House, ALIAS, la historia real del estafador colombiano más buscado en el mundo contada por él mismo, un segundo libro con testimonios exclusivos e inéditos de Guzmán Betancur, lo que constituyó una primicia editorial, si se tiene en cuenta que Guzmán no había concedido una entrevista en más de veinte años y que jamás había hablado públicamente acerca de su historia personal y delictiva. 

Debido a su investigación periodística, Andrés Pachón participó como fuente de consulta en un capítulo de la serie documental Impostors, que el canal Investigation Discovery emitió en Norteamérica la noche del viernes 7 de marzo de 2014 y en el que se narraron algunos de los robos y estafas cometidas por Juan Carlos Guzmán Betancur en diferentes lugares del mundo. El programa incluyó apartes de una entrevista en video que Andrés Pachón hizo en exclusiva a Juan Carlos Guzmán Betancur en Bogotá durante mayo de 2012.

En septiembre de 2014, sólo tres meses después de lanzado ALIAS, la historia real del estafador colombiano más buscado en el mundo contada por él mismo, la productora de televisión colombiana Teleset, propiedad de Sony Pictures Television, adquirió la opción del libro para adaptarlo a cine y/o televisión, la cual prorrogó para un periodo de cinco años. Durante un breve periodo de ese tiempo Andrés Pachón trabajó como asesor del equipo creativo de Teleset para el desarrollo de la sinopsis y la futura escaleta de la historia. En la actualidad todos los derechos comerciales de ALIAS son de propiedad de Andrés Pachón -así como también ocurre con otras de sus obras- y el libro está disponible para productores interesados en adaptarlo a versiones cinematográficas, series o podcasts.

Andrés Pachón estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Santiago de Cali, de donde se recibió en el 2001, y es diplomado en fotografía digital por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá. Ha cursado una serie de talleres en la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, en Cartagena de Indias, y realizado estudios de Formación Económica para Periodistas, en Madrid, España.

Ha trabajado en el diario El País, (de Cali, Colombia), en la Agencia EFE (de España), de la que fue editor para América en Bogotá, y desempeñado como corresponsal en Colombia para agencias internacionales de noticias. Asimismo, laboró como editor web de Foros Semana -una división de Publicaciones Semana, en Bogotá-, y colaborado para otros medios, entre ellos el Financial Times Deutschland y la agencia de noticias económicas Platts.

Obras 
 87 veces Sí. La Masacre del Diners Club (USC, 2003) / En coautoría con Luis Alejandro Amaya
 El Suplantador. La Historia Real del Estafador Colombiano Más Buscado en el Mundo (Debate, julio de 2011)
 ALIAS. La Historia Real del Estafador Colombiano Más Buscado en el Mundo Contada por él Mismo (Grijalbo, junio de 2014)

Referencias

Enlaces externos 
 "Andrés Alfonso Pachón, escritor, se refiere a su libro El Suplantador, basado en la historia real del estafador Juan Carlos Guzmán" (W Radio).
 "El Suplantador, de Andrés Alfonso Pachón" (RCN Noticias) [2. https://web.archive.org/web/20140202112957/http://www.canalrcnmsn.com/noticias/el_suplantador_de_andr%C3%A9s_alfonso_pach%C3%B3n].
 "La Historia Real del Estafador Colombiano Más Buscado del Mundo" (Canal ET) .
 "Juan Carlos Guzmán: de pueblerino tímido a estafador sin fronteras" (El Tiempo) .
 "El periodista colombiano Andrés Alfonso Pachón, autor del libro El Suplantador" (Qué!) .
 "Estafador de talla mundial recaerá, dice autor de El Suplantador" (Orange) .
 "Habló el colombiano que tiene 20 alias e inspiró un nuevo libro" (El Tiempo) .
 "Reapareció el estafador colombiano más buscado" (El Espectador) .
 "Colombiano protagoniza capítulo sobre estafadores más buscados en el mundo" (El Espectador) .
 "Un ladrón colombiano de cinco estrellas" (Revista Semana) .
 "Basado en hecho reales" (Revista Semana) .
 "Juan Carlos Guzmán Betancur. El trabajo de un ladrón" (Revista Bocas) .
 "'Alias', el libro que narra la historia del impostor Juan Carlos Guzmán" (Revista Gaceta) .
 "Alias, la historia de un avezado estafador" (Semana.com) .
 "Una hora con uno de los estafadores más buscados del mundo" (Kienyke.com) .
 "El colombiano que ha robado más de dos millones de dólares sin usar un arma" (Las2Orillas.com) 
 "Alias, cara a cara con un estafador" (MSN.com) 
 "Discovery Investigation emite capítulo sobre estafador colombiano más buscado" (Lainformacion.com) 
 "Andrés Pachón, Alias no es una apología al delito" (XornalGalicia.com) 
 "Andrés Pachón, Alias no es una apología al delito" (Elpuntonews.com) 
 "La relación entre el periodismo y la literatura" (Cali Hoy Entrevistas) 
 "Alias, la saga de El Suplantador, en la pluma de Andrés Alfonso Pachón Arbeláez" (Pazífico Noticias) 
 "Impostors/Juan Carlos Guzmán Betancur" (Investigation Discovery) 
 "6 AM Hoy por Hoy" (Caracol Radio)  
 "Mesa Blu" (Blu Radio) 
 "Todelar Noticias" (Todelar) 
 "Días Como Estos" (Metro 95.1) / Buenos Aires, Argentina 
 "Entrevista a Juan Carlos Guzmán Betancur/Intro Andrés Pachón" (Penguin Random House) 
 "Entrevista a Juan Carlos Guzmán Betancur" (Penguin Random House) 
 "La Novela Pendiente" (Columna de Daniel Coronell / Los Danieles) 

Nacidos en Cali
Periodistas de Colombia
Escritores de Colombia
Libretistas de Colombia
Alumnado de la Universidad Santiago de Cali
Escritores en español del siglo XXI